Stradale (routière, en italien) est une appellation italienne de version GT routière de série, déclinée de voiture de prestige de compétition automobile.

Quelques modèles

Notes et références

Voir aussi 

 Compétition automobile

Liens externes 

Type de carrosseries
Vocabulaire du sport automobile